Джон Дэ́вис (): Дэвис, Джон (род. 1954) — американский продюсер, основатель кинокомпании Davis Entertainment.
 Дейвис, Джон (ок. 1550—1605) — английский мореплаватель.

 Дэвис, Джон (1569—1626) — английский поэт, юрист, государственный деятель.
 Дэвис, Джон А. (род. 1963) — американский аниматор.
 Дейвис, Джон Генри (?—1927) — английский бизнесмен, владелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
 Дэвис, Джон Уильям (1873—1955) — американский политик и юрист.
 Дэвис, Джон Фрэнсис (1795—1890) — 1-й баронет Дэвис, британский колониальный чиновник и дипломат, губернатор Гонконга, кавалер Ордена Бани, доктор юридических наук Оксфордского университета.
 Дейвис, Джон — английский футболист, вратарь.
  (1928—2009) — канадский хоккеист.
 Дэвис, Джон (1938—2003) — новозеландский легкоатлет.

См. также 
 Рис-Дэвис, Джон (род. 1944) — британский (валлийский) актёр.